Кутузовка — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Златоруновского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 24 км к югу от районного центра Ужур.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок фермы №1 Учумского племовцезавода переименован в Кутузовка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района